Савчино — название населённых пунктов:

Россия 
 Савчино — деревня в Дятьковском районе Брянской области.

Украина 
 Савчино — село в Крыжопольском районе Винницкой области.